Springfield Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Springfield Farm (Williamsport, Maryland), NRHP-ID: 74000977
 Springfield Farm (Ellensburg, Washington), NRHP-ID: 77001342